Peace River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Peace River, Alberta, ort, 
 Peace River, flod, 
 Peace River (flygplats), 

Robotskapade Kanadaförgreningar